Por foco de luz puede referirse a:
 foco, objeto que proyecta luz,
 el nombre común de la planta Merremia tuberosa.